Avakumović ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Avakumović (1926–2013), jugoslawisch-kanadischer Historiker
 Jovan Avakumović (1841–1928), Politiker im Königreich Serbien
 Vojislav Gregorius Avakumović (1910–1990), jugoslawischer Mathematiker